Парняков — русская фамилия.

Известные носители 
 Парняков, Василий Львович (род. 1960) — российский спортивный комментатор, блогер.
 Парняков, Владимир Александрович (род. 1984) — российский футболист.
 Парняков, Серафим Платонович (1913—1987) — советский учёный в области приборостроения, Герой Социалистического Труда (1969).